Trudne słówka. Niepoważny słowniczek rodziny Miziołków – powieść dla dzieci Joanny Olech
 Trudne słówka – film amerykański z 2004 roku